Van Tets ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Willem Nicolaas van Tets van Goudriaan, Politiker
 Dirk Arnold Willem van Tets van Goudriaan (1844–1930), niederländischer Diplomat und Politiker
 Gerard Frederick van Tets  (Jerry van Tets; 1929–1995), englischer, kanadischer und australischer Ornithologe und Paläontologe
 Jacob George Hieronymus van Tets van Goudriaan, Politiker